Zhonghe Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhonghe (köping i Kina, Chongqing), 
 Zhonghe (köping i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar